Droga krajowa nr 50 (Czechy)
 Droga krajowa nr 50 (Polska)
 Droga krajowa nr 50 (Słowacja)

Zobacz też 
 Autostrada A50